Missy kan syfta på:

 Missy (skådespelerska) (1967–2008), en amerikansk skådespelerska

Geografi

Frankrike 

 Missy-sur-Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Missy-aux-Bois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Missy, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie,

Schweiz 

 Missy, Vaud, ort och kommun,